DMA est un sigle qui signifie :

en français
 Délégation ministérielle pour l'Armement (1961-1977) ;
 destruction mutuelle assurée ;
 drainage minier acide ;
 Dimanche Midi Amar, une émission diffusé de 1999 à 2001 sur France 2 ;
 diméthylaniline ;
 déchet ménager et assimilé, les déchets produits par les ménages et ceux produits par les activités économiques, ces deux types étant collectés ensemble ;
 diplôme des métiers d'art, un diplôme du niveau du BTS tout en étant plus appliqué que les BTS arts et concernant davantage les métiers et techniques traditionnelles ;
 Dominicaines Missionnaires Adoratrices, une congrégation religieuse catholique ;
 distance minimale d'approche ;
 département de mathématiques et applications, le département de mathématiques de l'École normale supérieure (rue d'Ulm) à Paris ;

en anglais
 Direct Memory Access, un terme d'informatique anglais traduit en français par Accès direct à la mémoire ;
 Dynamic mechanical analysis, une technique mécanique de caractérisation de matériaux ;
 Digital Markets Act, Législation sur les Marchés Numériques, proposition législative de la Commission européenne avec la DSA sur la partie services numériques ; 
 , un spécialiste qui utilise la technologie employée pour le dessin assisté par ordinateur : le Matte painting ;
 Direct market access (en français, accès direct au marché), un terme utilisé en finance ;
 Dean Morgan Academy, une chaîne d’écoles de langue anglaise et française au Japon.

DMA est un code qui signifie :

 Davis-Monthan Air Force Base
 selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 selon la liste des codes FAA des aéroports américains.

 Dominique
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

DMA est un mot qui peut désigner :
 Peugeot DMA, un modèle de camionnette construit et commercialisé entre 1941 et 1950 par Peugeot ;
 DMA Design, un studio écossais de développement de jeu vidéo ;
 DMA Production (où DMA signifie design métiers d'art), une association française de promotion et de développement de projets associant design et métiers d'art.

Code